Karbus ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Karbus (1927–2015), österreichischer Architekt
 Oliver Karbus (* 1956), österreichischer Regisseur, Schauspieler und Autor